Bodies: The Exhibition, une exposition itinérante, présentant des cadavres humains.
 Bodies, chanson de l'album Sinner du groupe Drowning Pool (2001).
 , série télévisée médicale britannique diffusée de 2004 à 2006 sur la BBC.
 Warm Bodies, est un film de zombies américain écrit et réalisé par Jonathan Levine, sorti en 2013.

Divers 
 Bodies of Water est un groupe de musique Californien.
 Heavenly Bodies est un groupe de rock alternatif britannique.